Джей Ар Борн (, род. ) — канадский актёр, который появился более чем в восьмидесяти телесериалах и фильмах.

Борн наиболее известен по роли Кристофера Арджента — отца главной героини в телесериале «Волчонок», в котором снимался с 2011 по 2017 год. Также у него были второстепенные роли в сериалах «Звёздные врата: SG-1» (1998—2006), «Сотня» и «Тайный круг» и кроме этого он появился в сериалах «C.S.I.: Место преступления», «Морская полиция: Спецотдел», «24 часа», «Грань» и многих других. В 2012 году Борн взял на себя второстепенную роль во втором сезоне сериала «Месть». В 2014 году, Борн также имел второстепенную роль в сериале «Нереально». На большом экране он был заметен в фильмах «Тринадцать привидений», «Рождение оборотня», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Эффект бабочки 2», «Где-то между».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады